Sridharan ist der Familienname von

 Ashok-Alexander Sridharan (* 1965), deutscher Kommunalpolitiker
 Ramaiyengar Sridharan (* 1935), indischer Mathematiker